Васи́лий Рома́нович Городе́цкий () — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, автоматчик моторизированного батальона 110-й танковой бригады 18-го танкового корпуса 27-й армии 3-го Украинского фронта, красноармеец. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился а в с. Крестниково (ныне — Цильнинского района Ульяновской области) в семье крестьянина. Русский.

Получил начальное образование. Участник Гражданской войны 1918—1922 гг. Работал в личном крестьянском хозяйстве, затем — в сельскохозяйственной артели (позже — колхоз) «Маяк Ильича».

В Красной Армии с 1943 года. Участник Великой Отечественной войны с октября 1944 года.

Автоматчик моторизированного батальона 110-й танковой бригады рядовой Василий Городецкий отличился 10 марта 1945 года в районе населённого пункта Шаркерестур (юго-восточнее города Секешфехервар, Венгрия). Вступил в бой с группой пехоты противника. Был тяжело ранен, но в критический момент боя продолжал отбивать атаку гитлеровцев, уничтожив их большое количество.

В июле 1946 года был уволен из армии по инвалидности.

Жил в Ульяновске, работал старшим конюхом в системе городского коммунального хозяйства.

Умер 19 июля 1976 года. Похоронен на Северном (Ишеевском) кладбище .

Награды 
 Герой Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина; 29.6.1945)
 медали.

Память 
 В фондах личного происхождения, находящихся на хранении в Государственном архиве, имеются документы, относящиеся к В. Р. Городецкому.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Городецкий Василий Романович // Герои — ульяновцы в боях за Родину : крат. биогр. словарь. — Ульяновск, 2000. — С. 93.
 Городецкий Василий Романович // Ульяновская — Симбирская энциклопедия. — 2000. — Т. 1. — С. 145.
 Городецкий Василий Романович // Ульяновцы в боях за Родину. — 2-е изд. — Саратов, 1964. — С. 322—326.
 Ермолаев А., Калашников Н. Городецкий Василий Романович // Ермолаев А. Шагнувшие в бессмертие: Герои Советского Союза — ульяновцы. — Ульяновск, 1994. — С. 40—41.
 Макаров А. Мужество солдата // Ульяновцы в боях за Родину : сб. очерков. — Саратов, 1964. — С. 322—326.
 Макарова Р. В. В архиве — память поколения Победителей : (о личных фондах Героев Советского Союза, участников и ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в ОГБУ «Государственный архив Ульяновской области») // Документы личных фондов и коллекций как источник патриотического воспитания подрастающего поколения : матер. Межрегион. ист.-арх. конф. / М-во искусства и культ. политики Ульян. обл. [и др.]. — Ульяновск : Изд-во Тухтаров В. Н., 2015. — С. 85—88.
 Мусорина Н. Память хранит имена // Цильнинские новости. — 2013. — 7 декабря. — С. 3.

Ссылки 
 
 Герои Цильнинского района.
 

Пехотинцы Великой Отечественной войны